Лиэнн Кокран () — американская актриса.

Биография 
Лиэнн Кокран родилась в США. Окончила актёрские курсы Дугласа М. Гриффина.

Дебютировала в кино в 2004 году с эпизодической ролью в фильме «Любовная лихорадка». Затем, в 2006 году, сыграла небольшие роли в фильмах «Поцелуй на удачу» и «Один прекрасный день». Позже получила известность благодаря фильмам «Вой Банши», «Зелёный Фонарь» и «Поля». С 2013 года не снимается в кино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль Лиэнн на Movieweb.com

Википедия:Биографии современников
Актрисы XXI века
Киноактрисы США